Ива́н Са́харов: Сахаров, Иван Николаевич (1860—1918) — русский юрист, адвокат, политический и общественный деятель.
 Сахаров, Иван Петрович (1807—1863) — русский этнограф-фольклорист, археолог и палеограф.